Macbeth kan syfta på:

 Macbeth av Skottland (–1057), en kung i Skottland
 Robert Walker Macbeth (1848–1910), en skotsk målare
 Macbeth – en tragedi av William Shakespeare
 Macbeth (Verdi) – en opera av Giuseppe Verdi
 Macbeth (Bloch) – en opera av Ernest Bloch
 Macbeth (Symfonisk dikt) – en symfonisk dikt av Richard Strauss
 Macbeth (Richepin) – ett drama av Jean Richepin
 Macbeth (film, 1908) – en film från 1908 av J. Stuart Blackton
 Macbeth (film, 1948) – en film från 1948 av Orson Welles
 Macbeth (film, 1957) – en film från 1957 av Akira Kurosawa, även kallad Blodets tron, originaltitel Kumonosu jô
 Macbeth (film, 1971) – en film från 1971 av Roman Polanski
 Macbeth (film, 2004) – en film från 2004
 Macbeth (film, 2015) – en film från 2015
 Macbeth (musikalbum) – ett musikalbum av den slovenska gruppen Laibach
 Macbeth (band) – ett rockband från Italien som spelar black gothic metal
 Macbeth Shoe Company – ett skomärke